Florentí (jurista), jurista romà
 Florentí (escriptor), escriptor d'Àfrica sota els vàndals
 Florentí (romà d'Orient), escriptor romà d'Orient